Залесцы () — село, административный центр Залесецкого сельского совета
Збаражского района
Тернопольской области
Украины.

Код КОАТУУ — 6122482801. Население по переписи 2001 года составляло 1617 человек.

Географическое положение 
Село Залесцы находится в 1,5 км от правого берега реки Иква на расстоянии в 1,5 км от сёл Комарин (Кременецкий район) и Малый Кунинец.

История 
Основано в 1711 году.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания